Dragomirești (Dâmbovița), gemeente
 Dragomirești (Maramureș), stad
 Dragomirești (Neamț), gemeente
 Dragomirești (Vaslui), gemeente